Il doppio del Grand Prix Hassan II 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tomás Carbonell e Francisco Roig erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 7–6, 6–3 Jiří Novák e David Rikl.

Teste di serie
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (finale)
 Hendrik Jan Davids /  Marc-Kevin Goellner (semifinali)
 Jiří Novák /  David Rikl (campioni)
 Neil Broad /  Piet Norval (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 1996
ATP Tour 1996